Puppe steht für:

 Puppe, meist verkleinerte Nachbildung einer menschlichen Gestalt
 Puppe als Spielfigur im Puppentheater
 Puppe, eine Helmfigur, siehe Gecken
 Puppe (Rettungsschwimmen), ein Hilfsmittel im Rettungssport
 Puppe (Insekt), ein Entwicklungsstadium
 Puppe (Schmetterling), ein Entwicklungsstadium
 Getreidepuppe, zum Trocknen zusammen gestellte Getreidegarben, siehe Dieme
 Sexpuppe

Werke:
 Die Puppe, deutscher Titel der französischen Operette La poupée (1896)
 Die Puppe, deutscher Stummfilm (1919)
 Puppe (Film), deutscher Spielfilm (2013)

Personen:
 August Puppe (1904–1933), deutscher SA-Führer
 Birger Puppe (* 1962), deutscher Biologe und Hochschullehrer für Verhaltenskunde
 Clemens Puppe (* 1960), deutscher Ökonom und Mathematiker
 Dieter Puppe (1930–2005), deutscher Mathematiker
 Georg Puppe (1867–1925), deutscher Rechts- und Sozialmediziner
 Ingeborg Puppe (* 1941),  deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Johann Puppe (1882–1941), deutscher Ingenieur und Eisenhüttenfachmann
 Ole Puppe (* 1969), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Die Puppen